Международный теннисный турнир в Брисбене 2013 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и премьер серии для женщин.

Соревнования в четвёртый раз проводится на открытых хардовых кортах в Брисбене, Австралия.

Турнир прошёл с 30 декабря 2012 по 6 января 2013 года.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Энди Маррей
 в женском одиночном разряде —  Кайя Канепи
 в мужском парном разряде —  Максим Мирный и  Даниэль Нестор
 в женском парном разряде —  Нурия Льягостера Вивес и  Аранча Парра Сантонха

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Энди Маррей обыграл  Григора Димитрова со счётом 7-6(0), 6-4.
 Энди Маррей выигрывает 1й титул в сезоне и 25й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Григор Димитров впервые сыграл в финале турнира на подобном уровне.

Женщины одиночки 

 Серена Уильямс обыграла  Анастасию Павлюченкову со счётом 6-2, 6-1.
 Серена Уильямс выигрывает 1й титул в сезоне и 47й за карьеру в туре ассоциации.
 Анастасия Павлюченкова уступает 1й финал в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины пары 

 Марсело Мело /  Томми Робредо обыграли  Эрика Буторака /  Пола Хенли со счётом 4-6, 6-1, [10-5].
 Марсело Мело выигрывает 1й титул в сезоне и 11й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Томми Робредо выигрывает 1й титул в сезоне и 5й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины пары 

 Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза обыграли  Анну-Лену Грёнефельд /  Квету Пешке со счётом 4-6, 6-4, [10-7].
 Бетани Маттек-Сандс выигрывает 1й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре ассоциации.
 Саня Мирза выигрывает 1й титул в сезоне и 15й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Брисбене

 Мировой Тур ATP 2013 года
 WTA Тур 2013 года

 Мировой Тур ATP 250
 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Австралия
Теннис
Декабрь 2012 года
Январь 2013 года
2013